Ca l'Esquerrà és una masia del municipi de Caldes de Malavella, a la comarca catalana de la Selva.

Esquerra